Chuquihuta (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Chuquihuta (plaats), een plaats in deze gemeente